Jorge Lavelli – Regista teatrale argentino.
 Dante Lavelli – Giocatore di football americano statunitense.
 Tony Lavelli – Cestista statunitense.